Pipri kan syfta på följande platser:

Indien 

 Pipri (ort), Uttar Pradesh, 
 Pīpri, ort, Maharashtra, Aurangabad Division, 

Robotskapade Indienförgreningar